Iványi Antal (1873–1949) színművész
 Iványi Antal (1942–2017) informatikus, egyetemi tanár